Kim Hyang-mi (n. 1995) calciatrice nordccoreana
 Kim Hyang-mi (n. 1995) hockeista su ghiaccio nordccoreana
 Kim Hyang-mi (n. 1979) tennistavolista nordccoreana